Эфрат:

Топонимы

Израиль 
 Эфрат — израильское поселение и местный совет на Западном берегу реки Иордан.

Суринам 
 Эфрат () — город в Суринаме.

США 
 Эфрат () — город в штате Вашингтон, США.
 Эфрат () — город в штате Пенсильвания, США.
 Эфрат () — город в округе Ланкастер, Пенсильвания (), штат Пенсильвания, США.

Персоны 
 Эфрат, Гидон (род. 1945) — израильский искусствовед, специалист в области истории искусства.

Организации 
 Эфрат — израильская организация по борьбе с абортами.

См. также 
 Эфрати, Йосеф ((идиш ‏יוסף גרייבר‏); 1897—1975) — израильский общественный деятель и депутат кнессета.